L'edizione 2010-2011 dell'Eredivisie iniziata il 6 agosto 2010 si è conclusa il 15 maggio 2011 con il successo dell'.

Squadre partecipanti

Classifica finale

Penalità 
 ha 1 punto di penalizzazione

Verdetti 
  vincitore dell'Eredivisie 2010-2011
  qualificato alla Champions League 2011-2012
  qualificato ai preliminari della Champions League 2011-2012
   e  qualificate alla Europa League 2011-2012
   vincitore dei Play-off qualificato ai Preliminari di UEFA Europa League 2011-2012
   retrocesso in Eerste Divisie 2011-2012.
    promosse in Eredivisie 2011-2012

Risultati

Tabellone

Calendario

Spareggi

Play-off UEFA Europa League 
Le squadre classificate tra il quinto e l'ottavo posto disputano dei play-off. Il vincitore sarà qualificato al secondo turno preliminare di UEFA Europa League 2011-2012.

Semifinali

Finale

Play-off retrocessioni 
 e  si giocheranno con le 8 squadre di Eerste Divisie qualificate ai play-off la possibilità di rimanere in Eredivisie.

Turno 1

Turno 2

Turno 3 

Le vincitrici del turno 3 disputeranno l'Eredivisie 2011-2012.

Statistiche

Squadre

Capoliste solitarie 
 3ª giornata: 
 Dalla 6ª alla 7ª giornata: 
 Dalla 8ª alla 11ª giornata: 
 Dalla 12ª alla 13ª giornata: 
 Dalla 14ª alla 15ª giornata: 
 Dalla 18ª alla 21ª giornata: 
 Dalla 24ª alla 28ª giornata: 
 Dalla 29ª alla 30ª giornata: 
 Dalla 32ª alla 33ª giornata: 
 34ª giornata:

Individuali

Classifica marcatori

Note

Collegamenti esterni 
 http://www.weltfussball.de/alle_spiele/ned-eredivisie-2010-2011
 

Calcio nel 2010
Calcio nel 2011
Campionato olandese di calcio